Могила Кан Е () представляет собой погребальный памятник периода Северного Чжоу (Северные династии, 439—589 гг. н. э.) согдийскому дворянину и чиновнику в северном Китае по имени Кан Е в его эпитафии (надгробной надписи). Гробница была обнаружена в северном пригороде Сианя в 2004 году. Сейчас она находится в коллекции Сианьского городского музея. Она датирована 571 г. н. э. по эпитафии.

Каменная кушетка состоит из каменных плит, украшенных рельефами, изображающими жизнь усопшего и сцены загробного мира. В отличие от других известных согдийских погребальных памятников, убранство гробницы не имеет элементов зороастризма и выполнено в традициях китайской стилистики с использованием неглубоких гравированных линий.

Согласно эпитафии, Кан Е был потомком царя Канджу (Согдианы). Его отец когда-то был чиновником в Китае с титулом «Великий Небесный Мастер» (大天主) во времена династии Вэй, титул, возможно, связанный с министерской должностью в зороастрийской религии. Затем Кан Е унаследовал титул «Великий Небесный Мастер» с согласия китайского императора. Кан Е умер в возрасте 60 лет. Его тело после смерти положили в гробницу и завернули в китайский шёлковый халат.

Гробница, вероятно, была украшена китайскими граверами, о чём свидетельствуют несколько гротескные черты лица некоторых согдийцев на панелях гробницы (большие носы, выпученные глаза…).


Галерея

См. также 
 Гробница Ань Цзя
 Погребальный саркофаг Аньяна
 Погребальный саркофаг Михо
 Саркофаг Коороса
 Гробница Тяньшуя
 Гробница Сюй Сяньсюя
 Гробница Ань Бэя
 Гробница Ли Даня

Примечания

Ссылки 
 Для перевода эпитафии: 

Северная Чжоу
Здания и сооружения, построенные в VI веке
Согдийские гробницы в Китае